Нуево Сан Исидро има више значења:

 Нуево Сан Исидро (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Исидро (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику